Barca
 Baraca egykori Gömör vármegyei község szlovák neve
 Barca, ókori görög kolónia, majd római és bizánci város a mai Líbia területén Észak-Afrikában
 Barca, község Spanyolország Soria tartományában
 Barca, romániai folyó
 a Barcaság korábbi neve (például Orbán Balázsnál) 
 Barça, az FC Barcelona spanyol sportklub beceneve
Bárca
 Bárca kassai városrész (Kassai IV. járás) szlovák neve
Barcza
 Barcza, régi magyar családnév